

Przypisy 

Superpuchar Polski w futsalu
2013 w polskim sporcie
2013 w piłce nożnej